Oerlikon или Эрликон может означать:

 OC Oerlikon Corporation AG — швейцарская промышленная компания.
 Oerlikon Contraves AG — швейцарская оружейная компания.
 Oerlikon RSC-51 — зенитный ракетный комплекс, разработан швейцарскими фирмами Oerlikon и Contraves.
 Эрликон — часть города Цюрих в районе Цюрих 11.
 Эрликон — 20-мм автоматическая зенитная пушка образца 1934 года.